So weit die Füße tragen ist der Titel folgender Werke:

 So weit die Füße tragen, Roman von Josef Martin Bauer (1955)
 So weit die Füße tragen (1959), deutscher Fernsehfilm von Fritz Umgelter
 So weit die Füße tragen (2001), deutscher Film von Hardy Martins